Преглед поена за српске песме на Песми Евровизије у периоду од 2007. године, првог учешћа Србије као самосталне државе до данас.

Систем за гласање до 2015. године 
Од 1975. до 2015. године, додељиван је само један сет гласова од 0 до 12, за разлику од данашњег система гласова.

Србија није учествовала 2014. године на такмичењу.

Систем за гласање од 2016. године 
Данашњи систем је у употреби од 2016. године, и представља варијанту позиционог гласања. Земље додељују другим песмама у такмичењу два сета поена (један од жирија, други од публике) од 1,2,3,4,5,6,7,8,10 и потом, 12 поена за по тој земљи најбољу песму.

Списак држава по укупном броју поена за Србију 
У скор су урачунате и полуфиналне и финалне вечери. Треба имати у виду да држава може да гласа само ако учествује на Песми Евровизије те године, у финалу гласају све државе учеснице, а у полуфиналу само оне које се појављују те вечери.

Спољашње везе 

 Песма Евровизије 2021.
 Песма Евровизије 2019.
 Песма Евровизије 2018.
 Песма Евровизије 2017.
 Песма Евровизије 2016.
 Песма Евровизије 2015.
 Песма Евровизије 2013.
 Песма Евровизије 2012.
 Песма Евровизије 2011.
 Песма Евровизије 2010.
 Песма Евровизије 2009.
 Песма Евровизије 2008.
 Песма Евровизије 2007.

Србија на Песми Евровизије